Ewin est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1970), actrice et mannequin anglaise
 (née en 1967), joueur australien de basket-ball paralympique
 (née en 1953), joueur australien de football australien

Prénom
 (1876-1949), homme politique américain du Tennessee
, éditeur de film belge
Ewin Tang (née en 2000), chercheuse américaine en informatique théorique

Voir aussi
 (née en 1967), joueur australien de basket-ball paralympique

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom